Rejalgar puede referirse a:

El sulfuro de arsénico o rejalgar.
El nombre común de la planta Arum italicum.
El nombre común de la planta Arum maculatum.
El nombre común de la planta Paeonia broteri.
El nombre común de la planta '''Ricinus communis.